Czech Hockey Games 2009 bezeichnet zwei Austragungen der Czech Hockey Games:
 Czech Hockey Games 2009 (April)
 Czech Hockey Games 2009 (September)